

Щитна — місто в Клодзькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Щитна — гміна в Клодзькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Щитна — село в гміні Павлосюв Ярославського повіту Підкарпатського воєводства